Ранчо Санхуанита има више значења:

 Ранчо Санхуанита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санхуанита (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику